nmd – codice ISO 639-3 della lingua dumu
 NMD – Decadimento mediato da un nonsenso